Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Collector Swedish Open Women) van 2010 vond plaats van 5 tot en met 10 juli 2010 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel wist het Franse tweede reekshoofd Aravane Rezaï de vierde titel uit haar loop­baan binnen te halen. Ze versloeg in de finale de als vierde geplaatste Argentijnse Gisela Dulko in drie sets. Het was de tweede titel van het seizoen voor Rezaï. Zij incas­seerde US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

In het dubbelspel wonnen de als eerste geplaatste titelverdedigsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta de finale van het als tweede geplaatste Tsjechische duo Renata Voráčová en Barbora Záhlavová-Strýcová in twee sets. Het was de vierde dubbelspeltitel die Dulko en Pennetta samen behaalden dit seizoen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2010
Bastad